Boris Rotenberg (ur. 1957) – rosyjski przedsiębiorca, ojciec
 Boris Rotenberg (ur. 1986) – rosyjsko-fiński piłkarz, syn